Echo chamber ("camera dell'eco" in lingua inglese) può indicare:

Comunicazione 
 Echo chamber – situazione in cui le informazioni, le idee o le credenze vengono amplificate o rafforzate dalla comunicazione e dalla ripetizione all'interno di un sistema definito

Letteratura 
 The Echo Chamber – romanzo di Luke Williams del 2011

Musica 
 Echo Chamber – singolo degli Ark del 2000
 Echo Chamber – extended play di Jaani Peuhu del 2014
 Echo Chamber – album di RJ Thompson del 2017
 Echo Chamber – album di MC Paul Barman del 2018

Pagine correlate 
Camera dell'eco